Джельфа:

 Джельфа — город в Алжире, административный центр одноимённых провинции и округа.
 Джельфа — провинция (вилайя) в северной части Алжира.